Antigua e Barbuda
 Newfield – città
 Stati Uniti d'America
 Newfield – città della Contea di York, Maine
 Newfield – township della Contea di Oceana, Michigan
 Newfield – borough della Contea di Gloucester, New Jersey
 Newfield – città della Contea di Tompkins, New York